KIT () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 4-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 976 амінокислот, а молекулярна маса — 109 865.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, кіназ, рецепторів, тирозинових протеїнкіназ, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як поліморфізм, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, іонами металів, іоном магнію. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Тирозинкіназні рецептори
CD-антигени
Металопротеїни